Prvenstvo Hrvatske u hokeju na travi za sezonu 2014./15. je jedanaesti put zaredom osvojila momčad Mladosti iz Zagreba.

Prva liga

Sudionici 
 Zelina - Sveti Ivan Zelina
 Concordia - Zagreb
 Jedinstvo - Zagreb
 Marathon - Zagreb
 Mladost - Zagreb
 Mladost II - Zagreb
 Trešnjevka - Zagreb
 Zrinjevac - Zagreb

Ligaški dio

Doigravanje

Izvori 
 hhs-cbf.hr, IZVJEŠĆE VODITELJA NATJECANJA, sezona 2014./15., broj 7 - proljeće seniori/-ke (132 / 15) , preuzeto 30. kolovoza 2015.
 vecernji.hr, "Mladostaši obranili naslov prvaka Hrvatske", pristupljeno 30. kolovoza 2015.

2014-15